Clavero puede referirse a:

 Clavero, Syzygium aromaticum, árbol tropical perenne de la familia de las Mirtáceas, cuyos capullos son utilizados como especia culinaria.

 Clavero o llavero, literalmente, el que tiene o custodia las llaves, puesto de confianza, fundamentalmente en la Edad Media.